Moški svetovni rekord v teku na miljo. Prvi uradno priznani rekord je leta 1913 postavil John Paul Jones s časom 4:14,4, aktualni rekord pa je 7. julija 1999 postavil Hicham El Guerrouj s časom 3:43,13. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 32 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Milja